Die ECM Prague Open 2008 war ein im Rahmen des WTA-Prag-Turniers stattfindendes Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 28. April bis 4. Mai 2008 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa gegen Wiktoryja Asaranka mit 7:62 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká mit 1:6, 6:3 und 10:6 gegen Jill Craybas / Michaëlla Krajicek.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Prag